Weida steht für:

 Weida, Stadt südlich von Gera, Thüringen
 Weida (Riesa), Stadtteil von Riesa, Sachsen
 Weida (Drebach), Einzelgut bei Drebach, Erzgebirgskreis, Sachsen

Gewässer:
 Weida (Weiße Elster), Nebenfluss der Weißen Elster in Ostthüringen, fließt durch die Stadt Weida
 Querne/Weida, Mittellauf des Nebenflusses Salza, östliches Harzvorland

Weida ist der Familienname folgender Personen:
 Vögte von Weida, Adelsgeschlecht mit Sitz in der Stadt Weida

 Elisabeth von Weida (um 1460–1532), deutsche evangelische Äbtissin
 Marcus von Weida (1450–1516), Dominikaner in Leipzig und kirchlicher Schriftsteller
 Roland Weida (1943–2007), deutscher Fußballspieler
 Rüdiger Weida (* 1951), deutscher Satiriker, Aktionskünstler und Blogger, Mitbegründer und Ehrenvorsitzender der Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters Deutschland e. V. 

Siehe auch:
 Mittweida (Stadt in Mittelsachsen)

 Waida (Josef Waida, 1849–1923)
 Weyda (Ursula Weyda, 1504–1565)
 Wajda
 Weidach
 Weide
 Weider
 Vajda